

Personnalités 
 Sarah Stone (1760-1844), plus tard Sarah Smith, illustratrice et peintre d'histoire naturelle anglaise ;  
 Sarah Bartley (1783-1850), actrice britannique qui a adopté le nom Smith après le second mariage de sa mère ;  
     
 Sarah Jones (née Smith), saxophoniste des Cardiacs ;  
 Sarah Smith, membre du duo pop britannique Same Difference ;  
 Sarah Smith (1832-1911), écrivain anglaise pour enfants dont le nom de plume est Hesba Stretton ;  
 Sarah Smith (née en 1968), journaliste écossaise pour BBC Scotland ;  
 Sarah Smith, productrice (notamment de The League of Gentlemen) et réalisatrice (notamment de Mission : Noël) ;  
  (née en 1947), romancière américaine de mystères historiques ;  
 Sarah Adina Smith, scénariste, monteuse et réalisatrice américaine ;  
 Sarah Bixby Smith (1871-1935), écrivaine américaine ;  
 Sarah Christine Smith, actrice américaine ;  
 Sarah Lanman Smith (1802-1836), missionnaire chrétienne américaine, mémorialiste, fondatrice d'école.

Dans la fiction   
 Sarah Jane Smith, personnage de la série télévisée Doctor Who et de la série dérivée The Sarah Jane Adventures ;  
 Sarah Jane Smith (série dramatique audio).